Ел Санто Нињо има више значења:

 Ел Санто Нињо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Санто Нињо (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Санто Нињо (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Санто Нињо, Антонио Торес (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику